Clevers ist der Familienname von

 Hans Clevers (* 1957), niederländischer Immunologe und Molekulargenetiker
 Max Clevers (1894–1955), deutscher Kommunalpolitiker

Siehe auch:
 Clever
 Klevers